Бромид железа — неорганическое соединение железа с бромом.

Известны следующие бромиды железа:

 Бромид железа(II) FeBr2
 Бромид железа(III) FeBr3
 Бромид железа(II,III) FeBr